Lukas Aubin, né le 11 février 1990 à Montivilliers, est un docteur en études slaves et directeur de recherche en géopolitique à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Il est l'inventeur du concept de « sportokratura ». Ses travaux portent principalement sur les nouveaux enjeux de la géopolitique de la Russie.

Biographie 
Entre 2015 et 2020, il est rédacteur en chef adjoint de La Dame de Pique. Il écrit de nombreux articles sur la Russie.

Dans le même temps, entre 2015 et 2020, il écrit une thèse intitulée La sportokratura en Russie : gouverner par le sport à l’ère de Vladimir Poutine, 2000-2020 à l'Université Paris Nanterre la Défense. Il soutient sa thèse le 18 décembre 2020.

En 2017, il publie un article scientifique dans la revue Hérodote dans lequel il étudie le sport power russe. Selon lui, "depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, le sport power est sans conteste devenu un outil de la politique étrangère russe et les années 2002-2018 auront été, à terme, marqués du sceau du sport. La Russie étant devenue l’organisateur d’événements sportifs internationaux le plus prolifique au monde durant cette période."

En 2019, il publie un nouvel article scientifique dans la revue internationale et stratégique (RIS) dans lequel il développe cette fois le concept de sportokratura. Selon lui, .

En mai 2021, il publie La sportokratura sous Vladimir Poutine : une géopolitique du sport russe au éditions Bréal/Studyrama, adaptation de sa thèse. Pour lui, la sportokratura est une machinerie unique au monde. Elle est "formée des mots sport, kratos – « force, pouvoir » en grec ancien – et nomenklatura." Elle "est un néologisme qui désigne la machinerie de l’élite politico-économico-sportive russe. Elle s’imprime et s’exprime sur et par les corps du président, des élites et de la société civile en Russie à l’ère de Vladimir Poutine.

Incarnée en premier lieu par l’usage politique du corps du président russe, la sportokratura s’est peu à peu diffusée en vingt années par l’intermédiaire des élites dans toutes les strates de la société russe au point de devenir un fait social et politique total. Contrôlée, la sportokratura désigne en effet par extension la mainmise, l’implication et l’utilisation du sport par la nouvelle nomenklatura russe, « l’élite du pouvoir post-soviétique », constituée de manière informelle à la direction des plus hauts postes dans les domaines politique, économique et institutionnel, et qui gravite de manière centripète autour du Kremlin – « lieu géographique et symbolique du pouvoir étatique russe ». Sans équivalent, ce système est composé d’oligarques, de sportifs et d’hommes politiques choisis par le président qui concourent à un double objectif commun déclaré : « hygiéniser » la population russe et augmenter le prestige du pays sur le plan international par l’intermédiaire du sport power (sportivnaya dierjava – une branche du soft power et/ou de la diplomatie sportive."

À l'occasion de la sortie de son livre, il intervient dans divers médias pour diffuser ses travaux. Dans Le Monde du 18 juin 2021, il déclare que "sous Poutine, le sport est par essence politique". Dans l'émission Quotidien du 2 mars 2022, il analyse les nouveaux enjeux géopolitiques liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En 2022, le 8 septembre, il publie Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. L'ouvrage est recensé dans plusieurs médias et l'auteur en parle dans plusieurs émissions télévisées et radiophoniques. Cet ouvrage analyse la géopolitique de la Russie et la façon dont le président russe Vladimir Poutine cherche à diffuser son influence dans "le monde russe" post-soviétique ainsi qu'à l'échelle mondiale.

En 2022, le 3 octobre, il est nommé directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques.

En 2022, le 19 novembre, il publie L'Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement, co-écrit avec Jean-Baptiste Guégan.

Bibliographie

Ouvrages 
La sportokratura sous Vladimir Poutine : une géopolitique du sport russe, Bréal/Studyrama, 2021.

Géopolitique de la Russie, La Découverte, 2022.

Atlas Géopolitique du sport, Autrement, 2022.

Articles scientifiques 
« Être fort comme un tchétchène. Sport, islam et politique sous Ramzan Kadyrov », Revue du Crieur, 2021/2 (N° 19), p. 92-119.

« Le sport en Russie sous Vladimir Poutine : une religion orthodoxe ? », Revue internationale et stratégique, 2021/2 (N° 122), p. 41-52.

« Qui contrôle le sport en Russie ? Étude de la sportokratura à l’ère de Vladimir Poutine (2000-2019) », Revue internationale et stratégique, 2019/2 (N° 114), p. 105-116.

« Quel sport power pour la Russie ? », Hérodote, 2017/3-4 (N° 166-167), p. 189-202.

Références